Kabinet-Wilson I, Brits kabinet van 16 oktober 1964 tot 6 april 1966
Kabinet-Wilson II, Brits kabinet van 6 april 1966 tot 19 juni 1970